Mjövattnet kan syfta på: 


Sverige

Bohuslän 
Mjövattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (2,6 ha)

Dalsland 
Mjövattnet (Håbols socken, Dalsland, 654358-128047), sjö i Dals-Eds kommun, 
Mjövattnet (Håbols socken, Dalsland, 655102-127828), sjö i Dals-Eds kommun,  (32,7 ha)
Mjövattnet (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (14,9 ha)

Ångermanland 
Mjövattnet (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (22,5 ha)
Mjövattnet (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (75,9 ha)
Mjövattnet (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (28,9 ha)
Mjövattnet (Bodums socken, Ångermanland, 708608-152017), sjö i Strömsunds kommun,  (20,9 ha)
Mjövattnet (Bodums socken, Ångermanland, 709530-153518), sjö i Strömsunds kommun,  (21 ha)
Mjövattnet (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (38 ha)

Västerbotten 
Mjövattnet, Skellefteå kommun, småort i Skellefteå kommun,

Norrbotten 
Mjövattnet, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (28,8 ha)
Inre Mjövattnet, sjö i Bodens kommun,  (73,4 ha)
Yttre Mjövattnet, sjö i Bodens kommun,  (85,3 ha)
Mjövattnet (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (26 ha)
Nedre Mjövattnet, sjö i Älvsbyns kommun,  (35,1 ha)
Övre Mjövattnet, sjö i Älvsbyns kommun,  (56,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn